L'Open du Pakistan 2018 est l'édition 2018 de l'Open du Pakistan, tournoi de squash  qui se déroule du  au   à Karachi. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et deux wild card, Ahsan Ayaz et Noman Khan. 

Au  tour, les têtes de série entrent en lice avec la défaite surprise de Abdulla Al-Tamimi par le champion du monde junior Mostafa Asal.

En finale, l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad s'impose face au Péruvien Diego Elías, son premier titre depuis l'Open de Houston en avril 2017.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Pakistan 2006
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Karachi
Événement sportif international au Pakistan
Sport au Pakistan en 2018
Squash en 2018
Sport en novembre 2018
Sport en décembre 2018